Trinitaria ou La Trinitaria peut faire référence à :

La Trinitaria (Chiapas), municipalité du Mexique,
, groupe révolutionnaire ayant combattu pour l'indépendance de la République dominicaine.
Trinitaria Bory, 1829 : un genre d’algues brunes, synonyme de Desmarestia.

Voir aussi 
Trinitarios, un gang hispano-américain
Trinity